Сезон 2012-13 для Бруклин Нетс стал 46-м сезоном в истории клуба, 37-м – в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 1-м – после переезда из Нью-Джерси в Бруклин. Нетс закончили регулярный чемпионат с 49-ю выигранными матчами при 39-и проигранных встреч, что стало повторением в 2-го результата соотношении побед и поражений. Команда впервые в своей истории одержала 23 победы в гостях, проиграв при этом 18 раз. В плей-офф Бруклин Нетс уступил в первом раунде в семи матчах Чикаго Буллз.

Важные даты 
 28 июня 2012 - Драфт НБА 2012 года прошёл в Пруденшал-центр, Ньюарк (Нью-Джерси).
 1 ноября 2012 -  Бруклин Нетс должны были начать сезон 2012/2013 в недавно построенном Барклайс-центр в матче против Нью-Йорк Никс. Однако из-за урагана Сэнди игра была отложена.
 3 ноября 2012 -  Нетс впервые сыграл в официальном матче НБА против Торонто Рэпторс в недавно построенном Барклайс-центр в  Бруклине.
 27 декабря 2012 - Нетс уволили главного тренера Эвери Джонсон, под руководством которого команда проиграла 10 матчей из 13. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Пи Джей Карлисимо.

Драфт

Состав

Ротация состава

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Атлантический дивизион

Восточная конференция

Сыгранные матчи

Плей-офф

Сетка

Сыгранные матчи

Статистика игроков

Регулярный сезон 

|- align="center" bgcolor=""
|Брук Лопес
|74|| 74||30.4|| .521|| .000|| .758|| 6.9|| 0.9|| 0.4|| 2.1|| 19.4
|- align="center" bgcolor=""
|Дерон Уильямс
|78|| 78|| 36.4|| .440|| .378|| .859|| 3.0|| 7.7|| 1.0|| 0.4|| 18.9
|- align="center" bgcolor=""
|Джо Джонсона
|72|| 72|| 36.7||.423|| .375|| .820||3.0|| 3.5|| 0.7|| 0.2|| 16.3
|- align="center" bgcolor=""
|Эндрэй Блатч
|82|| 8|| 19.0|| .512|| .136|| .685|| 5.1|| 1.0|| 1.0|| 0.7|| 10.3
|- align="center" bgcolor=""
|Джеральд Уоллес
|69|| 68||30.1 ||.397|| .282|| .637|| 4.6|| 2.6|| 1.4|| 0.7|| 7.7
|- align="center" bgcolor=""
|Си Джей Уотсон
|80|| 8|| 19.0|| .418||.411||.780|| 1.8|| 2.0|| 0.8|| 0.2|| 6.8
|- align="center" bgcolor=""
|Крис Хамфрис
|65|| 21||18.3 ||.448|| .000|| .789|| 5.6|| 0.5|| 0.2|| 0.5|| 5.8
|- align="center" bgcolor=""
|Маршон Брукс
|73|| 2|| 12.5|| .463|| .273|| .734|| 1.4|| 1.0|| 0.5|| 0.2|| 5.4
|- align="center" bgcolor=""
|Джерри Стэкхауз
|37 ||0 ||14.7|| .384|| .337|| .870|| 0.9||0.9|| 0.2|| 0.1|| 4.9 
|- align="center" bgcolor=""
|Реджи Эванс
|80|| 56|| 24.6|| .479|| ||.509||11.1|| 0.5|| 0.9|| 0.2|| 4.5
|- align="center" bgcolor=""
|Кит Боганс
|74|| 23|| 19.0|| .380|| .343||.647|| 1.6||1.0|| 0.4||0.1|| 4.2
|- align="center" bgcolor=""
|Мирза Телетович
|53|| 0|| 9.4|| .384|| .343|| .818|| 1.8|| 0.4|| 0.2|| 0.2|| 3.5 
|- align="center" bgcolor=""
|Тишон Тейлор
|38|| 0|| 5.8|| .368|| .462|| .556|| 0.5|| 0.6|| 0.3|| 0.0|| 2.2
|- align="center" bgcolor=""
|Торнике Шенгелия
|19|| 0|| 4.9|| .435|| .500|| .563||1.2|| 0.2|| 0.2|| 0.1|| 1.6
|- align="center" bgcolor=""
|Джош Чилдресс
|14 ||0 ||7.1|| .286|| .333|| .500|| 1.1|| 0.4|| 0.1|| 0.1|| 1.0
|- align="center" bgcolor=""
|Крис Джозеф
|4 ||0 ||7.5||.000||.000||.500|| 0.5|| 0.0|| 0.8|| 0.0|| 0.5
|- align="center" bgcolor=""
|Дэмион Джеймс
|2 ||0 ||0 || || || ||0.5 ||0.0||0.0 ||0.0 ||0.0
|}

Плей-офф 

|- align="center" bgcolor=""
|Брук Лопес
|7  ||7 ||37.6 ||.472 ||1.000 ||.886 ||7.4 ||1.4||0.9||3.0|| 22.3
|- align="center" bgcolor=""
|Дерон Уильямс
|7  ||7 ||41.7||.425|| .395||.822||3.1||8.4||1.0||0.6||20.6
|- align="center" bgcolor=""
|Джо Джонсона
|7  ||7 ||38.7|| .417|| .256|| .889|| 3.1|| 2.7|| 1.1||0.0|| 16.3
|- align="center" bgcolor=""
|Джеральд Уоллес
|7  ||7 ||34.7|| .463|| .379||.550|| 4.0|| 2.4|| 1.1|| 0.7|| 12.0
|- align="center" bgcolor=""
|Эндрэй Блатч
|7  ||0 ||19.7|| .500|| ||.824|| 4.9|| 1.3|| 0.3|| 0.4|| 10.3
|- align="center" bgcolor=""
|Си Джей Уотсон
|7  ||0 ||23.0||.436||.267||.667|| 2.4|| 1.9|| 0.7|| 0.1|| 8.6
|- align="center" bgcolor=""
|Реджи Эванс
|7  ||7 ||29.9||.478|| ||.556||12.3|| 0.9|| 1.0|| 0.3|| 4.6	
|- align="center" bgcolor=""
|Крис Хамфрис
|7  ||0 ||11.9|| .452|| ||.429|| 3.3|| 0.1|| 0.1|| 0.4|| 4.4	
|- align="center" bgcolor=""
|Джерри Стэкхауз
|4  ||0 ||7.0|| .100|| .000|| .750|| 1.0|| 0.0|| 0.0|| 0.0|| 1.3
|- align="center" bgcolor=""
|Маршон Брукс
|7  ||0 ||5.7|| .375|| .000|| 1.000||0.7||0.4||0.0||0.0|| 1.1
|- align="center" bgcolor=""
|Тишон Тейлор
|2  ||0 ||1.0|| .000|| || ||0.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|- align="center" bgcolor=""
|Мирза Телетович
|1  ||0 ||1.0|| || || ||0.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|- align="center" bgcolor=""
|Кит Боганс
|2  ||0 ||11.5|| .000|| .000|| ||1.0||1.0||0.0||0.0||0.0
|}

Награды и рекорды 
 Эвери Джонсон стал обладателем награды тренер месяца восточной конференции за период октябрь — ноябрь 2012 года.

Матч всех звёзд 

 Брук Лопес был приглашен на матч всех звёзд 2013 вместо получившего травму Рэджона Рондо. Он также принял участие в звёздном конкурсе бросков.

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

НБА в сезоне 2012/2013
Сезоны Бруклин Нетс